Santa Iria peut désigner :
au Portugal :
Póvoa de Santa Iria, paroisse civile de la municipalité de Vila Franca de Xira, située dans le district et la région de Lisbonne ;
Santa Iria de Azóia, paroisse civile de la municipalité de Loures, située dans le district et la région de Lisbonne ;
Santa Iria da Ribeira de Santarém, paroisse civile de la municipalité de Santarém, située dans le district de Santarém et la région de l'Alentejo.